Мария Попова може да се отнася за:
 Мария Попова, българска актриса
 Мария Попова, българска професорка по езикознание в БАН
 Мария Попова, българска професорка по ботаника, зам.-ректор на Аграрния университет в Пловдив
 Мария Попова, българска професорка по семиотика в Нов български университет
 Мария Попова (р. 1977), българска изследователка на медиите, преподавател във ФЖМК на Софийския университет
 Мария Попова, влиятелна американска блогърка от български произход, създателка на блога BrainPickings.org